Stjernen steht für:

 Stjernen (Schiff, 1899), historische norwegische Königsyacht
 Stjernen Hockey, Eishockeyclub aus Fredrikstad, Norwegen

Stjernen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Stjernen (* 1988), norwegischer Skispringer
 Hroar Stjernen (* 1961), norwegischer Skispringer
 Johan Stjernen, norwegischer Skispringer

Siehe auch:
 Stjerna
 Stjerne